Fontenelle oder La Fontenelle ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Fontenelle (Aisne) im Département Aisne
 Fontenelle (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Fontenelle (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort
 La Fontenelle (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 La Fontenelle (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Fontenelle-en-Brie im Département Aisne
 Fontenelle-Montby im Département Doubs
 La Fontenelle (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 La Fontenelle (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher

Fontenelle ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757), französischer Schriftsteller
 Guy Éder de La Fontenelle, bretonischer Adliger

Fontenelle steht für:
 Fontenelle (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Fontenelle, früherer Name der Abtei Saint-Wandrille in Frankreich

Siehe auch:
 Zisterzienserinnenabtei Fontenelle, von 1212 bis 1793 französisches Kloster der Zisterzienserinnen in Maing, Département Nord
 Fontanelle (Begriffsklärung)
 Fontanel
 Jacques Fontanille (* 1948), französischer Semiotiker